Francisco Itaboray (Senador Cortes, 1923 — 2006) foi um compositor e radialista brasileiro. Seu pai, Oscar Itaboray, foi o primeiro professor de música de Ary Barroso.

Compositores de Minas Gerais
Naturais de Mar de Espanha
Radialistas de Minas Gerais